Il doppio del torneo di tennis Sain, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julien Benneteau e Nicolas Mahut che hanno battuto in finale Johan Landsberg e Myles Wakefield 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Jeff Coetzee (primo turno)
 Johan Landsberg /  Myles Wakefield (finale)

 Michael Kohlmann /  Harel Levy (semifinali)
 Antony Dupuis /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Saint-Jean-de-Luz Challenger 2003